Geradts is een achternaam, en kan verwijzen naar:

 Bartholomeus Norbert Geradts, Schout van Meijel
 Jacobus Petrus Geradts, schout van Roggel en schepen en raadsburgemeester van Roermond
 Hendrik Herman Geradts (1798-1886), Nederlands rechtsgeleerde en politicus
 Pieter Frans Gabriel Alphons Geradts (1909-2001), burgemeester van Beuningen
 Jean Edgard Marie Léon Hubert Geradts, burgemeester van Nieuwenhagen, Montfort en Maasbracht
 Jules Geradts, burgemeester van Posterholt
 Evert Geradts (1943), Nederlandse tekenaar

Achternaam